Baillé, een gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine (regio Bretagne)
Baille (Marseille), een wijk in het 5e arrondissement van Marseille